Roberto Moreno (1959) brazil autóversenyző
 Roberto Moreno (1970) panamai nemzetközi labdarúgó-játékvezető